

Patronyme 
 Patrick de Ribemont, restaurateur français et le directeur de la Reine Pédauque,
 Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), écrivain français,

Toponymes 
 Ribemont-sur-Ancre est une commune de la Somme en Hauts-de-France.
 Ribemont est une commune de l'Aisne en Hauts-de-France.

Homonymie de toponyme